El término terremoto de 1985 puede referirse:

 al terremoto de Mendoza de 1985, ocurrido el 26 de enero;
 al terremoto de Chile de 1985, ocurrido el 3 de marzo; o
 al terremoto de México de 1985''', ocurrido el 19 de septiembre.